Зоран Йованович  может означать:
  (род. 1965) — югославский баскетболист, член национальной сборной.
 Йованович, Зоран (род. 1979) — хорватский шахматист.
  (род. 1986) — шведский футболист.
  — член палаты народов Боснии и Герцеговины.
  — серебряный призёр чемпионата Европы по боксу 1973 года.